Goldreich ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Goldreich (1929–2011), südafrikanisch-israelischer Maler, Apartheidsgegner, Professor, Kritiker der Politik Israels gegenüber den Palästinensern
 Hans Salomon Goldreich (1912–1993), israelischer Sozialhistoriker, siehe Shlomo Na’aman 
 Oded Goldreich (* 1957), israelischer Mathematiker und Informatiker
 Peter Goldreich (* 1939), US-amerikanischer Astrophysiker